Amundsson, även stavat Amundson, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var det 209 personer i Sverige med efternamnet Amundsson och 34 med efternamnet Amundson. Tillsammans blir detta 243 personer.

Personer med efternamnet Amundsson eller Amundson

 Albert Amundson (1840–1920), svensk militär
 Erik Amundson (1882–1938), arkitekt
 Karl Amundson (1873–1938), svensk ballongflygare, militärattaché och generalmajor
 Lou Amundson (född 1982), amerikansk basketspelare
Neal Amundson (1916–2011), amerikansk kemiingenjör
Norman E. Amundson, kanadensisk psykolog
 Ruth Amundson (1887–1977), svensk riksdagspolitiker (högern)
 Signe Amundson (1863–1940), konstnär
 Torsten Amundson (1878–1940), läkare

Kâllor

Svenska efternamn
Sonnamn